Il existe dans le monde différentes routes A7 :
  Carnarvon Highway, une route australienne
  West Tamar Highway, une route australienne
  Route britannique A7, reliant Carlisle à Édimbourg
  Route lettone A7, reliant Riga à la frontière lituanienne
  Route lituanienne A7, reliant Marijampolė à la frontière russe
  Route nord-irlandaise A7, reliant Carryduff à Downpatrick

Voir aussi